Россика:

 Россика (изобразительное искусство) — термин, использующийся в российской истории искусства для обозначения творчества западноевропейских художников, работавших в России. На Западе тот же термин используется более широко и означает весь комплекс иностранных материалов о России.
 Россика (филателия) — название одной из областей тематического коллекционирования филателистических материалов, выпущенных за границей и имеющих отношение к России.
 Россика (Rossica) — отделение-собрание иностранных книг о России в составе Императорской Российской Публичной Библиотеки (1864—1917)